Безіменна — річка в Україні, у Погребищенській міській громаді Вінницької області. Ліва притока Кози (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 11 км. Формується з багатьох безіменних струмків та водойм. Площа басейну 30,8 км².

Розташування 
Бере початок у Павлівському лісі. Тече переважно на південний схід через Павлівку і у Дзюнькові впадає у річку Козу, праву притоку Росі.

Річку перетинає автомобільна дорога .

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Південний Буг, 2010. — 41 с. 

      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Погребищенського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви